Тер-Степанян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тер-Степанян, Гарегин Арзатович (1876 — дата смерти неизвестна) — армянский и грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии, член партии Дашнакцютюн.
 Тер-Степанян, Геворк Исаевич (1907—2006) — инженер-геолог, академик НАН Республики Армения.